Сперони () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сперони, Спероне (1500—1588) — итальянский гуманист, учёный и драматург эпохи Ренессанса.
 Сперони, Хулиан (род. 1979) — аргентинский футболист, вратарь.